Cadinen ist:
 der frühere deutsche Name für die polnische Ortschaft Kadyny
 der Name des gleichnamigen kaiserlichen Privatgutes Cadinen
 die Bezeichnung mehrerer chemischer Verbindungen, siehe Cadinene